Пурпуэн (), он же дублет — предмет средневековой мужской одежды, элемент изначально военного, позже светского костюма. Представлял собой стеганую на вате куртку с рукавами с застежкой-шнуровкой сзади или спереди, с рукавами или без рукавов. В XII веке покрой пурпуэна соответствовал конструкции лат, однако позже, начиная с 1340-х годов становится верхней светской одеждой, и покрой его меняется. В последующие века, XIV, XV, XVI появляются новые разновидности пурпуэна, в XVI веке французские пурпуэны делали по итальянскому образцу с глубоким вырезом, но характерной особенностью его покроя остаётся отрезной лиф, облегающий торс и баска. Баска могла быть съемной, это давало возможность разнообразить цветовые сочетания костюма. Также изменяется тип ткани, если в XII—XIII веке его шили из холста, то впоследствии уже использовали дорогие нарядные ткани, такие как шёлк и бархат. В конце XVII века пурпуэн заменяют брасьером.

Примечания

Литература 
 
Средневековая одежда